Larger than Life (qui en anglais signifie « plus grand que la vie », « plus vrai que nature », « truculent », « hors du commun », « impressionnant ») peut désigner :

Chansons 
 Larger than Life, une chanson des Backstreet Boys, 1999

Albums 
 Larger than Life, un album de Jody Watley, 1989

Films 
 Un éléphant sur les bras (titre original : Larger than Life ; titre au Quebec : Plus grand que nature), un film américain, réalisé par Howard Franklin et sorti en 1996
 Larger than Life, un court-métrage néo-zélandais, réalisé par Ellory Elkayem et sorti en 1997

Autre 

 Larger than Life est un slogan publicitaire pour promouvoir le tourisme au sein du Territoire du Yukon